Las siglas TDC pueden referirse a:
 Comisión Nacional de la Competencia, organismo español de defensa de la competencia, anteriormente denominado como Tribunal de Defensa de la Competencia';
 Trastorno dismórfico corporal, trastorno caracterizado por una preocupación excesiva hacia defectos percibidos (reales o imaginarios) de la propia imagen corporal; o
 Terapia dial%C3%A9ctica conductual (o DBT por sus siglas en inglés), tratamiento cognitivo-conductual centrado en la enseñanza de habilidades psicosociales.

Siglas